Хоровое училище:

 Московское хоровое училище имени А.В. Свешникова (ныне — в составе Академии хорового искусства);
 Хоровое училище имени М. И. Глинки (ранее — при Государственной академической капелле) в Санкт-Петербурге;
 Нижегородское хоровое училище (ранее — Горьковская хоровая капелла мальчиков);
 Свердловский мужской хоровой колледж;
 Хоровое училище при факультете церковного пения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) в Москве;
 Духовное церковно-хоровое училище в Днепре.